Maschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Alexandrowitsch Maschkin (1900–1950), sowjetischer Althistoriker
 Oleh Maschkin (* 1979), ukrainischer Amateurboxer